Tenisový turnaj WTA ECM Prague Open 2010 se konal ve dnech 12. – 18. července v hlavním městě České republiky Praze venku na antukových dvorcích klubu I. ČLTK Praha. Odměny činily 220 000 USD.

Jednalo se o poslední ročník turnaje. Důvodem byl nedostatek financí na eventuální další ročníky.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 

 Nasazení na základě žebříčku z 5. července 2010.

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Zarina Dijasová
  Karolína Plíšková
  Kristýna Plíšková

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Catalina Castañová
  Mervana Jugićová-Salkićová
  Ksenia Pervaková
  Liana Ungurová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže jako tzv. šťastné poražené:
  Eva Hrdinová
  Tamira Paszeková

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=LL
| RD1-team09= T Paszek
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Cornet
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Schynder
| RD1-score11-1=62
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Z Dijas
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Rybáriková
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Tatišvili
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Lapuščenkova
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16= E Hrdinová
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= L Šafářová
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Larsson
| RD2-score02-1= 
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= K Pervak
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=8
| RD2-team04={{nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Cornet
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= P Schnyder
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Tatishvili
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= E Hrdinová
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= J Larsson
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=8
| RD3-team02={{nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= P Schnyder
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= A Tatishvili
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=5

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Kr Plíšková
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Záhlavová
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= C Castaño
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Vögele
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Hradecká
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Niculescu
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= T Bacsinszky
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Á Szávay
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= L Ungur
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= M Jugić-Salkić
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= I Benešová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= T Malek
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= P Hercog
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= T Garbin
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Dulgheru
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=5
| RD2-team01={{nowrap| A Medina Garrigues}}
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= C Castaño
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Hradecká
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= M Niculescu
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Á Szávay
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= I Benešová
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= P Hercog
| RD2-score07-1= 
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Dulgheru
| RD2-score08-1=w/o
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= L Hradecká
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= Á Szávay
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= P Hercog
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= L Hradecká
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= Á Szávay
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Ženská čtyřhra

Nasazení 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Monica Niculescuová /  Ágnes Szávayová (finále)
  Klaudia Jansová /  Alicja Rosolská (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránky
 Výsledky

WTA Tour 2010
Prague Open
Tenis v Česku v roce 2010